Ragosin ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Ragosin (* 1993), kasachischer Skilangläufer
 Wjatscheslaw Wassiljewitsch Ragosin (1908–1962), sowjetischer Schachmeister